Bühner ist der Familienname folgender Personen:

 Eustach Bühner (1885–1949), deutscher Arzt und Politiker (BVP, CSU), MdL Bayern
 Frieda Bühner (* 2004), deutsche Basketballspielerin
 Holger Bühner (* 1966), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Karl Hans Bühner (1904–1978), deutscher Dichter
 Markus Bühner (* 1969), deutscher Psychologe und Hochschullehrer
 Rolf Bühner (* 1944), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Thomas Bühner (* 1962), deutscher Koch